Боссио — фамилия. Известные носители:
 Боссио, Анхель (1905—1978) — аргентинский футболист, вратарь. 
 Боссио, Карлос (род. 1973) — аргентинский футболист, вратарь.
 Боссио, Мигель Анхель (род. 1960) — уругвайский футболист, полузащитник сборной Уругвая.